Giovanni Caboto, navegant venecià del .
 Joan Cabot, comerciant barceloní amb seu al carrer dels Escudellers.